Маршовице могу бити:

 Маршовице (Бенешов), варошица у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Маршовице (Јаблонец на Ниси), насеље у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република